Ю́рий Ме́лисов (имя при рождении Ю́рий Ме́лисович Мшеця́н; 7 сентября 1974, Москва) — российский рок-музыкант, гитарист, основной композитор и автор текстов группы «Эпидемия». Также автор российской метал-оперы «Эльфийская Рукопись» и её продолжения «Эльфийская Рукопись: Сказание на все времена».

Биография 
Юрий родился в Москве, РСФСР. Мать — Вера Алексеевна Шебеко — диктор советского телевидения, заслуженная артистка РСФСР, отец Мелис Ваакович Мшецян — журналист. Окончил факультет радиотехники МТУСИ, специальность — разработчик радиоэлектронной аппаратуры. До апреля 2019 года параллельно с музыкальной деятельностью работал на телеканале НТВ по специальности режиссёр новостных выпусков программы «Сегодня».

Юра учился в музыкальной школе по классу виолончель. Позже увлёкся классической гитарой. Затем занимался в рок-гимназии «Красный Химик», где осваивал приемы игры на электро- и бас-гитарах. В юности увлекался такими группами, как Accept, Metallica и Annihilator, впоследствии заинтересовался пауэр-металом: Helloween, Gamma Ray, Blind Guardian и т. п.

В 1995 году основал группу «Эпидемия», которая играет в жанре пауэр-метал. Юрий — единственный член группы, остающийся в ней с самого начала до сих пор. В 2003-м Юрий Мелисов сочинил сценарий, музыку и стихи к метал-опере Эльфийская Рукопись. С 2004 года группа стала набирать популярность, а через несколько лет благодаря продолжению метал-оперы «Эльфийская Рукопись: Сказание на все времена» признана лучшей российской пауэр-металлической группой.

Личная жизнь 

Женат на Надежде Мелисовой, есть дочь Алиса Мелисова (2009 г.р.). На альбоме «Дорога домой» посвятил ей песню «Страна Забвения».

Является болельщиком футбольного клуба «Ювентус».

Дискография 
 1995 — Феникс
 1998 — Воля к жизни
 1999 — На краю времени 
 2001 — Загадка волшебной страны 
 2004 — Эльфийская рукопись 
 2005 — Жизнь в сумерках 
 2006 — Хроники сумерек: 10 лет пути 
 2006 — Хроники сумерек: Эльфийская рукопись 
 2007 — Эльфийская рукопись: Сказание на все времена 
 2009 — Сумеречный ангел
 2010 — Дорога домой 
 2010 — Эльфийская рукопись: Сага о двух мирах 
 2011 — Всадник из льда 
 2012 — В трезвучиях баллад... 
 2014 — Сокровище Энии
 2018 — Затерянный Храм Энии
 2018 — Легенда Ксентарона
2021 — Призраки и тени

Ссылки 
 Профиль на сайте Эпидемии
 Интервью Юрия Мелисова онлайн-газете «ПиRaмида»
 

Эпидемия (группа)
Рок-музыканты России
Гитаристы России
Музыканты пауэр-метала
Музыканты спид-метала
Выпускники МЭИС